O 3 a 1 foi um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pela TV Brasil. Apresentado por Luiz Carlos Azedo, o programa estreou no dia 17 de setembro de 2008 com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva como entrevistado. O 3 a 1 era exibido todas as quartas-feiras, às 22 horas.

Formato 
O programa, que tem cerca de uma hora de duração, tem um formato flexível que permite dois modelos opcionais. O primeiro é o de entrevista, em que o apresentador e dois jornalistas convidados sabatinam o entrevistado. O segundo possibilita a realização de um debate entre os três convidados, com a mediação de Azedo. O entrevistado também responde às dúvidas da população, gravadas previamente ou enviadas através da página do 3 a 1 na internet.

Entrevistados

Primeira temporada

Ligações externas 
 

Programas da TV Brasil
Programas de entrevistas do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2008
Programas de televisão em língua portuguesa